Богословија се може односити на:

 Богословија (богословље или теологија), наука о боговима или Богу

или на средње богословске школе СПЦ:

 Богословија „Света три Јерарха“ у манастиру Крка.
 Богословија Светог Арсенија у Сремским Карловцима.
 Богословија „Светог Саве“ у Београду.
 Богословија „Свети Кирил и Методије“ у Призрену.
 Богословија „Светог Петра Цетињског“ на Цетињу.
 Богословија Светог Јована Златоустог у Крагујевцу.
 Богословија „Свети Петар Дабробосански“ у Фочи.

бивше богословије:

 Богословија у Задру
 Богословија у Плашком 
 Бањалучка богословија
 Сарајевска богословија

или на насеље:

 Богословија (Београд), насеље у Београду, у градској општини Палилула, град Београд